Brick Store bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Brick Store (Covington, Georgia), NRHP-ID: 09000186
 Brick Store (Bath, New Hampshire), NRHP-ID: 85002780